Żółwieniec – wieś w woj. wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Ślesin
 Żółwieniec – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie golubsko-dobrzyńskim, w gminie Zbójno
 RTCN Żółwieniec – Radiowo Telewizyjne Centrum Nadawcze Konin-Żółwiniec

Zobacz też 
 Żółwiniec